Os Calculadores de Merton College, foram um grupo matemáticos que atuaram no Merton College da Universidade de Oxford. Foram ativos na primeira metade do século XIV, antes da Peste Negra.

Esse grupo, composto por: Thomas Bradwardine, William Heytesbury, Richard Swineshead, e John Dumbleton, tem como principal êxito a elaboração do Teorema da velocidade média. Usando uma linguagem simplificada, este teorema estabelece que um corpo em movimento uniformemente acelerado percorre, num determinado intervalo de tempo, o mesmo espaço que seria percorrido por um corpo que se deslocasse com velocidade constante e igual à velocidade média do primeiro. No seu contexto original, a grandeza que variava não era somente a velocidade, os seus autores aplicaram o teorema em contextos muito diversificados. Mais tarde, esse teorema comporia a base fundamental da "Lei dos corpos em queda", de Galileu.

O físico e historiador da ciência Clifford Truesdell, escreveu:

As fontes agora publicadas provam para nós, acima de qualquer dúvida, que as principais propriedades cinemáticas dos movimentos uniformemente acelerados, ainda atribuídas à Galileu pelos textos de física, foram descobertas e provadas por acadêmicos do Merton college (...)

Os desenvolvimentos científicos ocorridos na Idade Média eram largamente ignorados pelos historiadores até o início do século XX. Praticamente nada da produção filosófica e científica desse período áureo da escolástica havia sido traduzido para as línguas modernas, uma vez que esse documentos estavam escritos num latim antigo e com muitas abreviações que dificultavam seu entendimento. Além disso, os preconceitos contra o período medieval não forneciam muito estímulo à investigação sobre a intelectualidade do mesmo.

Ver também 
Ciência medieval
Escolasticismo

Ciência medieval
Reino Unido na Idade Média
Filosofia medieval
Filósofos do Reino Unido
Cientistas do Reino Unido